Rossano steht für:

 Rossano, eine süditalienische Stadt in der Provinz Cosenza in der Region Kalabrien
 Rossano Veneto, eine Gemeinde in der Provinz Vicenza der Region Venetien im Nordosten Italiens
 Corigliano-Rossano, eine Gemeinde in der Provinz Cosenza in der Region Kalabrien
 Giorgio Rossano (1939–2016), ein italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rossa
 Rossana (Begriffsklärung)
 Rossino